Ruth Kunz ist der Name folgender Personen:

* Ruth Kunz (Malerin, 1952) (* 1952), Schweizer Malerin 
 Ruth Kunz (Malerin, 1953) (* 1953), Schweizer Malerin